Список улиц города Пушкино Московской области;
 Список улиц города Пушкин Санкт-Петербурга.